Hohe Linde ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Hohe Linde (Grillenberg) (340,6 m), Erhebung bei Grillenberg (Sangerhausen), Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Hohe Linde (Sangerhausen) (281,1 m), Erhebung bei Sangerhausen, Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Hohe Linde (Halde), Bergbauhalde bei Sangerhausen, Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Hohe Linde (Isny im Allgäu), Ortslage von Isny im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Hohe Linde (Lay), Naturdenkmal bei Koblenz-Lay, Rheinland-Pfalz
 Auf der Hohen Linde, Ortsrandlage am Kloster Oesede in Georgsmarienhütte, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen